Georg Jensen har flere betydninger:

 Georg Jensen (1866-1935) – dansk sølvsmed (Georg Arthur Jensen)
 Søren Georg Jensen (1917-1982) – dansk billedhugger og sølvsmed, søn af førstnævnte
 Bent Georg Jensen (1923-2014) – dansk designer, søn af førstnævnte
 Georg Jensen A/S (tidligere Georg Jensens Sølvsmedie A/S) – dansk sølvsmedje
 Georg Jensen Damask A/S – dansk tekstilvirksomhed